Maple Ridge kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Maple Ridge, British Columbia, ort,

USA 

 Maple Ridge (ort i USA, Ohio), Mahoning County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar